King Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 King Peak, Antarktis, bergstopp,

Kanada 

 King Peak, British Columbia, bergstopp, 
 King Peak, Yukon, bergstopp,